Unter die Begriffe Vorbehandlung fällt die
 Textile Vorbehandlung
 Vorbehandlung von Metallen oder Oberflächenvorbehandlung
 Vorbehandlung in der Galvanotechnik